Артём Анатольевич Клименко () — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Клименко родился на Украине и до 15 лет жил в Мариуполе. В 14 лет Артём приезжал на просмотр в московский ЦСКА, но остался в юниорской команде «Азовмаша», подписав контракт на 2 года. Через год в мариупольском клубе начались проблемы, появились слухи, что в ближайшее время он может развалиться. В это время Артёму поступило предложение от «Автодора». Сначала Артём отказался, но спустя месяц принял приглашение. В ответ, руководство баскетбольного клуба «Азовмаш» обратилось в ФИБА, которая вынесла решение, что до 21 года Клименко не имел права играть за российские сборные.

В сезоне 2013/2014 провёл 35 игр в Суперлиге, набирая 13,4 очков 7,1 подбора в среднем за матч. По итогам чемпионата был включён в символическую сборную турнира как «Лучший центровой».

Клименко выставлял свою кандидатуру на драфте НБА 2014 года, который состоялся 26 июня 2014 года, но задрафтован не был.

В сезоне 2016/2017 за «Автодор» Клименко в провёл 7 матчей в Лиге чемпионов, в среднем набирая по 9,6 очка, 5,3 подбора и 1,3 передачи за 19,3 минуты, а также 6 матчей в Единой лиге ВТБ, где его средняя статистика составила 6,7 очка, 4,5 подбора и 0,7 блок-шота за 17,4 минуты.

В декабре 2016 года Клименко перешёл в УНИКС на правах аренды до конца сезона 2016/2017.

В сентябре 2017 года Клименко продлил контракт с «Автодором» до конца сезона 2018/2019.

24 января 2018 года стал известен состав команд на «Матч всех звёзд» Единой лиги ВТБ. По итогам голосования болельщиков и СМИ Клименко попал в состав команды «Звёзды России». Из-за частичного разрыва задней поверхности правого бедра не смог принять участие в матче и его заменил Евгений Воронов.

В июле 2018 года Клименко вернулся в УНИКС подписав 1-летний контракт.

Сборная России 
Летом 2016 года Клименко получил приглашение в «Открытый лагерь РФБ», по итогам которого несколько игроков смогут присоединиться к тренировкам основной сборной России. После заключительного этапа подготовки и лагеря в целом, решением тренерского штаба во главе с Сергеем Базаревичем, Клименко продолжил работу с национальной командой, однако принять участие в отборочных матчах к чемпионату Европы-2017 не смог. Во время вечерней тренировки 30 августа в Перми, накануне старта сборной России в квалификационном турнире, Клименко получил травму правого плеча и вынужден был пропустить 3 официальных матча. Затем Артём продолжал восстанавливаться, оставаясь в расположении сборной России и тренируясь индивидуально. Когда стало известно, что Клименко не сможет сыграть за сборную в заключительном матче квалификационного турнира в Краснодаре 17 сентября, было принято решение о том, что он продолжит восстанавливаться и готовиться к предстоящему сезону в Саратове на базе «Автодора».

В апреле 2017 года Клименко был включён в расширенный список кандидатов в сборную России, для подготовки к Евробаскету-2017.

В ноябре 2017 года Клименко был вызван на сбор для подготовки к отборочным играм на чемпионат мира-2019.

В сентябре 2018 года Клименко принял участие в Кубке Кондрашина и Белова.

В июне 2019 года Клименко попал в список кандидатов на участие в сборе перед чемпионатом мира-2019.

В январе 2020 года Клименко был включён в расширенный состав сборной России на отборочные игры Евробаскета-2021.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Еврокубка: 2020/2021
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2020/2021
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (2): 2018/2019, 2021/2022
  Обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2022
  Бронзовый призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2021
  Серебряный призёр чемпионата России: 2020/2021
  Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2018/2019, 2021/2022
  Чемпион Суперлиги: 2013/2014
  Бронзовый призёр Суперлиги: 2012/2013
  Серебряный призёр Кубка России: 2022/2023
  Серебряный призёр Единой молодёжной лиги ВТБ: 2015/2016

Сборная России 
  Бронзовый призёр Универсиады: 2015

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки сборной России по баскетболу
Натурализованные граждане России